Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але цього разу Чжань вирішила не брати участь.Чжуан виступила в парі з Янь Цзи, і вони здобули титул, перемігши у фіналі пару Марія Кириленко і Агнешка Радванська з рахунком 6–0, 4–6, 10–7.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships - Doubles
2009